Gerrit den Braber (1929-1997), een Nederlands liedjes- en tekstschrijver
John den Braber (1970), een Nederlands wielrenner
Robert Braber (1982), een Nederlands voetballer
Lisa den Braber (1992), een Nederlands zwemmer
Braber (mythologie), een figuur uit de oude Egyptische mythologie met als thuisbasis het huidige Behbeit el-Hagar